

Aziende 
 Hanson – azienda britannica del settore dei materiali edilizi

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hanson – città della contea di Hopkins, Kentucky
 Hanson – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 Contea di Hanson – contea dello Stato del Dakota del Sud, negli Stati Uniti

Musica 
 Hanson – gruppo musicale pop rock statunitense

Persone 
 Hanson – wrestler statunitense
 Alexander Hanson – attore e cantante britannico
 Brooke Hanson – nuotatrice australiana
 Chris Hanson – giocatore di football americano statunitense
 Christilot Hanson-Boylen – cavallerizza canadese
 Curtis Hanson – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Duane Hanson – scultore statunitense
 Gladys Hanson – attrice statunitense
 Hart Hanson – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Howard Hanson – compositore e direttore d'orchestra statunitense
 James Hanson – calciatore inglese
 James Hanson – rugbista a 15 australiano
 Jason Hanson – giocatore di football americano statunitense
 Joselio Hanson – giocatore di football americano statunitense
 Lars Hanson – attore cinematografico e attore teatrale
 Paul D. Hanson – biblista e traduttore statunitense
 Peter Hanson – golfista svedese
 Philip Hanson – pilota automobilistico britannico
 Pontus Hanson – pallanuotista e nuotatore svedese
 Randy Hanson – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Reggie Hanson – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Robin Hanson – professore universitario ed economista statunitense
 Robin Hanson – nuotatore svedese
 Rosamund Hanson – attrice britannica
 Taylor Hanson –  musicista e cantante statunitense
 Tommy Hanson – giocatore di baseball statunitense
 Tony Hanson – cestista statunitense
 Vic Hanson – cestista, giocatore di football americano statunitense

Altro 
 Hanson – personaggio di Nadia - Il mistero della pietra azzurra